Arno Pijpers, Nederlands voetballer
Cees Pijpers, Nederlands acteur
Edith Elizabeth Pijpers, Nederlands schilder
Harmke Pijpers, Nederlands journaliste en presentatrice
Koen Pijpers, Nederlands hockeyer
Pieter Pijpers, Nederlands dichter en toneelschrijver
René Pijpers, Nederlands voetballer
Rick Pijpers, Nederlands acteur
Sef Pijpers jr. Nederlands dirigent
Sef Pijpers sr., Nederlands dirigent en muziekpedagoog

Zie ook
Pijper